XIII чемпионат мира по гандболу среди женщин проходил в Германии с 30 ноября по 14 декабря 1997 года. Игры проводились в Берлине, Ганновере, Саарбрюккене, Гамбурге, Зиндельфингене, Нойбранденбурге и Ротенбург-на-Фульде.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Сетка турнира

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Сайт Международной Федерации гандбола
 Статистика на сайте todor66
 Информация на сайте IHF

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
Спорт в Германии в 1997 году
Чемпионаты мира в Германии
Декабрь 1997 года
Международные соревнования по гандболу в Германии